XXVI dynastia – dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących w Sais – 664–525 p.n.e.

Bibliografia 
 

26